Generalmajor je lahko naziv več vojaških činov v različnih obdobjih nemške vojaške zgodovine:
 Generalmajor (Kaiserliche Heer)
 Generalmajor (Reichswehr)
 Generalmajor (Wehrmacht)
 Generalmajor (Kriegsmarine)
 SS-Brigadeführer
 Generalmajor (Volksarmee)
 Generalmajor (Bundeswehr)

Glej tudi 

 Generalmajor